"Little River" pode ser:
 Little River (Nova Escócia)
 Little River (Carolina do Sul)
 Little River (Kansas)
 West Little River, na Flórida
 Little River-Academy, no Texas
 Condado de Little River, no Arkansas

Desambiguações de topônimos